5 miejscowości w Polsce: 
 Antoninów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Antoninów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Antoninów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Antoninów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno 
 Antoninów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck
 Antoninów – kolonia wsi Gozna w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Zobacz też